Дід 
 
 Дід — батьків або материн батько.
 Дід — чоловік похилого віку; старий, старець.
 Дід — убогий, безпритульний чоловік похилого віку; старець.
 Дід — сторож (у садку, на баштані тощо).
 Дід — те саме, що тінь.

Міфологія 
 Дід — назва божества у деяких народів світу.
 Дід (Aijeke) — бог грому в лапландців.
 Дід (Tisote) — бог грому в ірокезів.
 Дід Мороз — божество Нового Року у радянських людей. 
 Діди — люди минулих поколінь; предки.

Інше 
 Дід та баба
 Дідич

Примітки